Ján Jesenský - Slowaaks filosoof, naamgever van onderstaande trein
 Jeszensky János (trein) - internationale trein